Personennamen
 Ann Goldstein (1957-), een Amerikaans curator, artistiek directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam (2010-2013)
 Arnold Goldstein
 Baruch Goldstein (1956–1994), een Israëlisch terrorist van Amerikaanse komaf
 Dave Goldstein (1972-), een Nederlands kinderboekenschrijver
 Eugen Goldstein (1850–1930), een Duits natuurkundige
 Harvey Goldstein (1939-), een Brits statisticus
 Jenette Goldstein (1960-), een Amerikaans actrice
 Jonathan Goldstein (acteur) (1964-), een Amerikaans acteur
 Jonathan Goldstein (componist), een Brits componist
 Jonathan Goldstein (regisseur) (1969-), een Amerikaans regisseur
 Jonathan Goldstein (schrijver) (1969-), een Amerikaans schrijver en radioproducent
 Jonathan A. Goldstein (1929–2004), een Amerikaans bijbelwetenschapper en schrijver
 Jonathan L. Goldstein (1941), een Amerikaans advocaat en district attorney
 Johnny Goldstein, (1991-), een Israëlisch muziekproducent en zanger
 Joseph Goldstein (1940-), een Amerikaans biochemicus en geneticus
 Kurt Goldstein (1878-1965), een Duits psychiater en neuroloog
 Lesley Sue Goldstein (1946-2015), een Amerikaans zangeres en songwriter
 Melvyn Goldstein (1938-), een Amerikaans antropoloog en tibetoloog
 Mikhail Goldstein (1917-1989), een Oekraïens, later Duits, componist en violist
 Omer Goldstein (1996-), een Israëlisch wielrenner
 Paul Goldstein (1976-), een Amerikaans tennisspeler
 Ronnie Goldstein-van Cleef (1921-2008), een Nederlands verzetsstrijdster
 Roy Goldstein (1993-), een Israëlisch wielrenner 

Personages
 Anton Goldstein, jaargenoot van Harry Potter in de Harry Potterreeks
 Emmanuel Goldstein, een personage uit de dystopische roman 1984 van de Britse schrijver George Orwell

Afgeleid
 Goldsteintraining, een trainingmethodiek van Arnold Goldstein